

Toponyme 

 Hanks, une zone non incorporée située dans le comté de Williams, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Patronyme 

 Nancy Lincoln, neé Nancy Hanks (1784-1818), citoyenne américaine et mère d'Abraham Lincoln ;
 Fletcher Hanks (1879-1970), un auteur de bande dessinée de l'âge d'or du comic-book américain ;
 Sam Hanks (1914-1994), pilote automobile américain ;
 Tom Hanks (1956-), un acteur, producteur et réalisateur américain, lauréat de deux Oscars ;
 Colin Hanks (1977-), un acteur américain, fils de Tom Hanks.
Patronyme anglais